

Persone
Gino Buccella – volontario nel 12º Reggimento bersaglieri, medaglia d'oro al valor militare
Maria Grazia Buccella – attrice, cantante e showgirl italiana
Niccolò Buccella – medico italiano del XVI secolo

Geografia
Buccella – frazione del comune di Vigevano in provincia di Pavia

Scienza
Buccella – genere appartenente alla famiglia delle Orchidaceae
Buccella – genere di foraminiferi appartenente alla famiglia dei Trichohyalidae